Пертюи́ () — кантон во Франции, находится в регионе Прованс — Альпы — Лазурный Берег. Департамент кантона — Воклюз. Входит в состав округа Апт. Население кантона на 2006 год составляло 32 492 человека.
	
Код INSEE кантона — 84 01. Всего в кантон Пертюи входят 14 коммун, из них главной коммуной является Пертюи.

Коммуны кантона

См. также 						
 Кантоны департамента Воклюз						
 Список округов Франции

Ссылки 						
 Национальный институт статистики